Brian Romero, né le  à Concord, est un footballeur mexicano-américain jouant au poste d'ailier au Charlotte FC en MLS.

Biographie

Parcours en club 
Né à Concord aux États-Unis, dans une famille mexicaine, Brian Romero est formé au Charlotte FC, club qu'il a rejoint à l'âge de 14 ans. 

Il fait ses débuts avec l'équipe première du club le , entrant en jeu lors d'un match amical contre Chelsea, champion d'Europe en 2020-2021. Il obtient le pénalty qui permet à  d'égaliser (1-1), le match étant ensuite remporté par les Américains aux tirs au but.

Le , il signe son premier contrat en tant que professionnel avec le club de Charlotte, dont il devient le premier Homegrown Player de l'histoire de la nouvelle franchise de Major League Soccer.

Parcours en sélection 
En , Romero est appelé pour la première fois avec l'équipe des États-Unis des moins de 17 ans.

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans qui a lieu en . 

Les États-Unis atteignent la finale de la compétition après leur victoire face au Canada (2-0).

Palmarès 
 
 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Finaliste en 2023

Références

Liens externes 

 
Joueur américain de soccer
Footballeur mexicain
Joueur du Charlotte FC
Naissance en mai 2006
Naissance en Caroline du Nord